

Personnalités 

 Françoise Trehet (1756-1794), religieuse française, martyre et bienheureuse ;
 Jean Tréhet, jardinier et paysagiste français, auteur du parc du château de Schönbrunn.

Lieux 

 Tréhet, commune française de Loir-et-Cher.